Поперечний Анатолій Григорович  (22 листопада 1934, Нова Одеса – 18 травня 2014, Москва) – український поет.
 Поперечний Данило Олексійович (нар. 10 березня 1994, Воронеж) — російський відеоблогер, стенд-ап комік, сценарист.